Orphninae — подсемейство пластинчатоусых жуков с удлинённой овальной формой тела. Усики 10-члениковые. Около 150 видов. В Европе 9 видов (длина их тела составляет 4—10 мм).

Этимология 
Название подсемейству дал энтомолог Эриксон в 1847 году. Паулиан в 1964 году предложил дать подсемейству статус самостоятельного семейства и сделать новое подсемейство Aegidiinae для представителей Нового Света.

Литература 
 Colby, J. 2009: Monographic revision of the genus Aegidinus Arrow (1904) and generic phylogeny of the world Orphninae (Coleoptera: Scarabaeidae: Orphninae). Insecta Mundi, 0076: 1-41.
 Frolov, A.V.; Montreuil O. 2009: A new genus of Orphninae (Coleoptera: Scarabaeidae) from Madagascar. Zoosystematica Rossica, 18: 65-69.

Ссылки 
 Generic Guide to New World Scarab Beetles

Пластинчатоусые
Подсемейства насекомых